Adalgisa Impastato (1974) – cestista italiana
Felicia Impastato (1916-2004) –  attivista italiana, madre di Peppino
Luigi Impastato (1905-1977) – criminale italiano, padre di Peppino e marito di Felicia
Gianluca Impastato (1971) – attore, comico e scrittore italiano
Peppino Impastato (1948-1978) – giornalista, attivista e politico italiano, vittima di Cosa Nostra

Pagine correlate 
Impasto

Altri progetti